Ghost (« fantôme » en anglais) peut faire référence à :

Bande dessinée 
 , divers personnages de bande dessinée.

Cinéma 
 Ghost, film américain de Jerry Zucker sorti en 1990.

Informatique 
 Ghost, un logiciel de clonage de disque ;
 Ghost, est un moteur de blog libre et open source
 Ghost, est une faille de sécurité de type dépassement de tampon ;

Jeux vidéo 
 Dans les jeux Halo et Halo 2, le Ghost est un véhicule extraterrestre ;
 Simon Riley dit Ghost, un ancien SAS membre de la Task Force 141 dans le jeu  ;
 un ghost ou voiture fantôme est une voiture qui matérialise le meilleur tour d'un circuit que le joueur a pu réaliser dans les précédents essais dans les jeux de course.

 StarCraft: Ghost, jeu de tir à la troisième personne inédit, dérivé de StarCraft et développé par Blizzard Entertainment.

Musique

Album 
 Ghost, album du groupe canadien de heavy metal Devin Townsend Project sorti en 2011.

Chanson 
 Ghost, chanson de Tupac Shakur sur l'album Resurrection (2003) ;
 Ghost, chanson de Skip the Use sortie en 2012 ;
 Ghost, chanson de Jamie-Lee Kriewitz sortie en 2015.

Comédie musicale
 Ghost, comédie musicale adaptée du film de Jerry Zucker et créée en 2011.

Groupe 
 Ghost, groupe de metal suédois.

Divers
 Ghost, marque londonienne de vêtements créée en 1984 par Tanya Sarne ;
 la Ghost, une voiture de luxe du constructeur britannique Rolls Royce ;
 Dans le domaine de la publicité, un ghost est une fausse campagne mise au point par une agence dans le but de remporter un marché.

Voir aussi